

Стандарт SCAP 
Протокол автоматизации управления данными безопасности (SCAP) — набор открытых стандартов, определяющих технические спецификации для представления и обмена данными по безопасности. Эти данные могут быть использованы для нескольких целей, включая автоматизацию процесса поиска уязвимостей, оценки соответствия технических механизмов контроля и измерения уровня защищенности. Правительство, совместно с научными и коммерческими организациями, использует и поддерживает распространение SCAP.

SCAP состоит из следующих стандартов:
 Типовые уязвимости и ошибки конфигурации (Common Vulnerabilities and Exposures CVE(r)) 
 Список типовых конфигураций (Common Configuration Enumeration CCE™) 
 Список типовых платформ (Common Platform Enumeration CPE) 
 Единая система определения величины уязвимостей (Common Vulnerability Scoring System CVSS) 
 Расширяемый формат описания списка проверки конфигурации (Extensible Configuration Checklist Description Format XCCDF) 
 Открытый язык описания уязвимостей и оценки (Open Vulnerability and Assessment Language OVAL™) 
SCAP — это часть более широкой программы, Программы Автоматизации ИБ (ISAP). ISAP создана для выполнения задач автоматизации процессов внедрения и проверки механизмов безопасности информационных систем (ИС). Цели ISAP включают в себя разработку требований для автоматического обмена данными ИБ, настройку и управление базовыми конфигурациями для различных ИТ продуктов, оценку ИС и проверку соответствия требованиям, использование стандартных метрик для оценки и подсчёта интегрального влияния уязвимостей, устранение обнаруженных уязвимостей. NIST осуществляет руководство данной инициативой совместно с Управлением информационных систем (англ. Defense Information Systems Agency), NSA и DHS (в качестве спонсора).

См. также 
 NIST
 DISA
 NSA
 DHS
 OVAL

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SCAP (англ.)
 Официальный сайт ISAP (англ.)